Уренго́й — название нескольких географических объектов:

 Уренгой — посёлок городского типа в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа России.
 Уренгой (IATA: UEN, ICAO: USDU) — аэропорт местного значения в посёлке городского типа Уренгой Пуровского района в ЯНАО.

См. также 
 
 Главы Нового Уренгоя